Гай Аппуле́й Дециа́н () — имя нескольких римских политиков:
 Гай Аппулей Дециан — народный трибун около 98 года до н. э.;
 Гай Аппулей Дециан — дополнительный обвинитель (субскриптор) Луция Валерия Флакка в 59 году до н. э., сын предыдущего.